Il gruppo della gadolinite-datolite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della gadolinite-datolite 
 Bakerite
 Datolite
 Gadolinite-(Ce)
 Gadolinite-(Y)
 Hingganite-(Ce)
 Hingganite-(Y)
 Hingganite-(Yb)
 Homilite
 Minasgeraisite-(Y)

Note

Collegamenti esterni 
 

Gadolinite-datolite